Alicja Walczak – polska epidemiolog, doktor habilitowany nauk medycznych
 Alicja Walczak (ur. 1994) – polska siatkarka

Przypisy